Theodor Fischer (architect) (1862-1938), Duits architect
 Theodor Fischer (kunsthandelaar) (1878-1957), Zwitsers kunsthandelaar
 Theodor Fischer (schermer), Duits schermer